Папанов — фамилия; имеет женскую форму Папанова. Известные носители:* Папанов, Алексей Фёдорович (1918—2001) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Папанов, Анатолий Дмитриевич (1922—1987) — советский актёр.

 Папанова, Елена Анатольевна (род. 1954) — советская и российская актриса. См. также 
 (2480) Папанов — астероид.